L'édition 2014 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 10 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Tomáš Berdych remporte l'épreuve de simple, Michaël Llodra et Nicolas Mahut celle de double.

Lauréats 
Tomáš Berdych remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Marin Čilić, pour la  en 7 confrontations.

En double, Michaël Llodra et Nicolas Mahut remportent le titre en battant en finale Jean-Julien Rojer et Horia Tecău. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2014
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2014
Tennis en février 2014